drugo ime za Bellview, Novi Meksiko
 Rosedale (okrug Grant, Novi Meksiko)